Борисоглебская ГЭС — гидроэлектростанция в Мурманской области России. Расположена на реке Паз на границе России и Норвегии, является нижней ступенью каскада Пазских ГЭС.

История 
Строительство ГЭС осуществлялось по заказу СССР специалистами норвежской фирмы «Норэлектро», началось в 1960 г. Генераторы и турбины для станции были изготовлены на заводах «ЛМЗ» и «Уралэлектроаппарат».

В эксплуатацию станция введена 1 апреля 1964 г. Около десяти лет после постройки являлась самой северной гидроэлектростанцией мира. По плотине ГЭС проходит государственная граница между Россией и Норвегией.

Машинный зал станции расположен под землей на глубине 50 м и сооружен в скале. Прежде чем вода реки Паз попадает на лопасти турбин, она совершает путь по тоннелю длиной 854 м, пробитому в скале. Высота сводов тоннеля 14 метров, ширина - 10 метров.

Станция имеет самое крупное на Каскаде пристанционное водохранилище протяженностью 41 км по руслу реки, которое обеспечивает суточное и недельное регулирование стока.

Состав сооружений ГЭС:
 глухая контрфорсная бетонная плотина длиной 78 м и наибольшей высотой 20,8 м;
 водосбросная железобетонная контрфорсная бетонная плотина длиной 40,25 м;
 водоприемник длиной 44 м;
 подводящий безнапорный туннель длиной 765 м;
 уравнительная камера длиной 60 м;
 двухниточный напорный турбинный водовод длиной 40 м;
 подземное здание ГЭС;
 2 безнапорных отводящих туннеля длиной 130 м и 158 м;
 отводящий канал длиной 251 м.

Мощность ГЭС — 56 МВт, среднегодовая выработка — 275 млн кВт·ч. В здании ГЭС установлено 2 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 28 МВт, работающих при расчётном напоре 19,3 м.

Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 119 м) образуют водохранилище (озеро Фоссеватн) суточного регулирования площадью 56 км², полной и полезной ёмкостью 330 и 27 млн м³. При создании водохранилища было затоплено 100 га сельхозугодий.

ГЭС спроектирована институтом «Ленгидропроект», построена норвежской фирмой «Норэлектро» по заказу СССР.

Примечания

Ссылки 
 Описание Борисоглебского гидроузла на сайте института Ленгидропроект 
 Каскад Пазских ГЭС http://www.tgc1.ru/production/complex/kolsky-branch/paz-cascade/

Электростанции Мурманской области
Гидроэлектростанции России